

Persone 
Alice Goodwin – modella britannica
Angela Goodwin – attrice cinematografica italiana
Archie Goodwin – fumettista e artista statunitense
Carte Goodwin – politico e avvocato statunitense
Ginnifer Goodwin – attrice statunitense
Harold Goodwin – attore statunitense 
Jason Goodwin – storico e scrittore britannico
Jonathan Goodwin – giocatore di football americano statunitense
Leo Goodwin – pallanuotista, nuotatore e tuffatore statunitense
Marquise Goodwin – atleta e giocatore di football americano statunitense
Pop Goodwin – cestista statunitense
Raven Goodwin – attrice statunitense
Richard M. Goodwin – matematico ed economista statunitense
Richard N. Goodwin – scrittore statunitense, collaboratore dei presidenti John F. Kennedy e Lyndon B. Johnson e del senatore Robert Kennedy
Ron Goodwin – compositore, direttore d'orchestra e musicista britannico
Thomas Goodwin – teologo britannico

Altro 
Goodwin – personaggio della serie televisiva Lost
Goodwin – città statunitense nel Dakota del Sud

Pagine correlate 
Godwin